Campaña de Pacificación del Perú puede referirse a:

 Campaña de Pacificación del Perú: Enviada por el Rey de España y realizada por el pacificador Pedro de la Gasga en 1538 a raíz de los enfrentamientos entre pizarristas y almagristas en el Perú.

 Campaña de Pacificación del Perú: Nombre dado por Andrés de Santa Cruz a la guerra para deponer el gobierno de Felipe Santiago Salaverry.

 Pacificación del Perú: Etapa de la lucha contra el terrorismo en el Perú entre el año 1993 y el año 2000.